La Coupe de la Ligue 2012-2013 è stata la 19ª edizione di questo torneo, iniziato il 7 agosto 2012 con il primo turno e terminato il 20 aprile 2013 con la finale allo Stade de France.
Il campione in carica è l'Olympique de Marseille. Per la prima volta il Saint-Étienne ha conquistato questo trofeo.

Calendario

Preliminari

Primo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 agosto 2012

Secondo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 agosto 2012

Terzo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25/26 settembre 2012

Fase finale

Ottavi di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30/31 ottobre/7 novembre 2012

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27/28 novembre 2012

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 gennaio 2013

Finale

Formazioni

Tabellone (dagli ottavi)

Voci correlate
 Ligue 1 2012-2013
 Ligue 2 2012-2013
 Championnat National 2012-2013
 Coppa di Francia 2012-2013

Calcio nel 2012
Calcio nel 2013
2012-2013